Aleksandr Krasnov (en alfabeto ruso: Александр Краснов) puede hacer referencia a:

Aleksandr Fiódoravich Krasnov (1929—2015), traumatólogo y ortopedista ruso-soviético.
Aleksandr Guennádievich Krasnov (1960-), ciclista soviético.
Aleksandr Serguéyevich Krasnov (1943—2010), cirujano ruso-soviético, deportista náutico.
Aleksandr Vasílievich Krasnov (1866—1911), astrónomo ruso.